R/V Dr. Fridtjof Nansen kan avse:

R/V Dr. Fridtjof Nansen (1975) – norskt forskningsfartyg
R/V Dr. Fridtjof Nansen (1993) – norskt forskningsfartyg, namnet ändrat 2016 till R/V Kristine Bonnevie
R/V Dr. Fridtjof Nansen (2017) – norskt forskningsfartyg